Municipio de Driftwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Driftwood (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Driftwood (condado de Rawlins, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rawlins.